Чемпионат мира по трековому велоспорту 2021 года проходил с 20 по 24 октября в Рубе. Разыграно 22 комплекта медалей — по 11 среди мужчин и женщин.

Изменения в формате 
Согласно предварительным данным, планируется разыграть 22 комплекта медалей, что на 2 больше, чем на прошлогоднем чемпионате. В списке соревнований появилась отдельная гонка на выбывание у мужчин и у женщин; помимо этого неизменными останутся десять других дисциплин: мэдисон, омниум, гит, командная гонка преследования, командный спринт, индивидуальная гонка преследования, индивидуальный спринт, кейрин, скрэтч и гонка по очкам. Помимо этого, изменениям подверглись даты проведения чемпионата мира: Международный союз велосипедистов сдвинул Кубок мира на конец зимы, а чемпионаты мира на осень.

Медали

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 

 Чемпионат мира по трековым велогонкам 2021 на сайте Международного союза велосипедистов

2021
Октябрь 2021 года
Чемпионаты мира в 2021 году
Международные соревнования в Рубе
Чемпионаты мира во Франции